Зимова Універсіада 1997 — XVIII зимова Універсіада. Проводилася в південнокорейському повіті Муджу й місті Чонджу у провінції Північна Чолла з 24 січня по 2 лютого 1997 року.
Ця Універсіада була самою південною серед усіх зимових, включаючи майбутні аж до 2017 року (36°04'сх.ш.).

Медальний залік

Хокей 
Переможцями турніру з хокею на Універсіаді 1997 стала збірна Чехії.

Посилання 
 Офіційний сайт Універсіади
 1960-2015 Statistics Winter UNIVERSIades

Спортивні події 1997
Зимові Універсіади
Чонджу
Спорт у Південній Кореї